Nostra Signora dei Turchi – romanzo di Carmelo Bene pubblicato nel 1966
 Nostra Signora dei Turchi – spettacolo teatrale, trasposizione dell'omonimo romanzo
 Nostra Signora dei Turchi – lungometraggio drammatico del 1968, trasposizione dell'omonimo romanzo